Heerlijkheid Pleß kan verwijzen naar:
Heerlijkheid Pleß (Beieren)
Heerlijkheid Pleß (Silezië)